Black Canyon peut désigner :
 le Black Canyon du Colorado, une gorge des États-Unis situé sur le cours du Colorado ;
 le canyon Black Star, une gorge des États-Unis situé dans les montagnes Santa Ana, en Californie ;
 le parc national de Black Canyon of the Gunnison, un parc national des États-Unis situé dans l'État du Colorado ;
 Black Canyon City, une census-designated place des États-Unis située en Arizona, dans le comté de Yavapai ;
 la Black Canyon Freeway, une portion de l'Interstate 17 à Phoenix, dans l'Arizona ;
 le Black Canyon ou Big Canyon, une portion du canyon Fraser au Canada, en Colombie-Britannique, près de Boston Bar ;
 le Black Canyon, une gorge du Canada située sur le cours de la rivière Thompson près d'Ashcroft, en Colombie-Britannique.